En économie, on parle :
 du taux marginal de substitution
 du taux du prêt marginal, ou taux marginal, un des taux fixés par la Banque centrale européenne,
 du taux d'imposition marginal.